Les pycnides (ou pycnidium) sont les structures reproductrices de certains champignons mitosporiques, Sphaeropsidales (Deuteromycota, Coelomycetes) et notamment chez les Pezizomycotina.

Ce sont les pycnides qui permettent une multiplication asexuée.

Description 
les pycnides sont des structures haploïdes issues d'une mitose à partir d'hyphes végétatifs haploïdes également. 
 une fois mures, les pycnides prennent souvent une forme de globule percé à leur sommet d'un ostiole ou une forme en coupe ou flacon d'où séchappent les propagules de l'espèce (les conidies) ;
 Quand il s'agit d'un champignon pathogène, les pycnides peuvent être présents dans un tissu infecté ou à l'extérieur de celui-ci. 
Les pycnides sont perçues à l'œil nu comme de petits points, taches ou grains noirs dans ou sur les tissus infectés.

Fonctions 
Les pycnides produisent par mitose des conidies appelées aussi pycnospores.

On trouve également des structures équivalentes aux pycnides appelées spermogonies chez des Pucciniomycotina qui forment des pycnospores appelé spermaties. 
On rencontre ce type de structures notamment sur l'Épine-vinette, hôte intermédiaire de Puccinia graminis tritici, une Puccinale provoquant la « rouille noire du blé ».

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 

 Champignon
 Pezizomycotina
 Hyphe
 Conidies
 Périthèce

Liens externes

Bibliographie 
 Kiffer et Morelet, Les deutéromycètes, classification et clés d'identification générique, 1997 (description des différents mécanismes de formation des conidies).

Notes et références 

Morphologie et anatomie fongiques

eo:Piknidio